O 28.º Batalhão Logístico (28.º B Log) é uma unidade do exército brasileiro, localizado no município de Dourados, no estado de Mato Grosso do Sul. Esta unidade juntamente como o Comando da 4.ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, o Esquadrão de Comando/4.ª Bda Cav Mec, 4.º Pelotão de Polícia do Exército e a 14.ª Companhia de Comunicações Mecanizada compõem o conhecido "Forte Guaicurus" (Homenagem aos índios da tribo guaicurus que viviam na região).

Organizações de Dourados
Logístico